Nueva Reforma kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nueva Reforma, Quintana Roo, José María Morelos, 
 Nueva Reforma, Minatitlán, 
 Nueva Reforma, Oaxaca, Tlaxiaco, 
 Nueva Reforma, Pantelhó, 
 Nueva Reforma, Chicomuselo, 
 Nueva Reforma, Pantepec, 
 Nueva Reforma, Yecuatla, 
 Nueva Reforma, Escuintla, 
 Nueva Reforma, Cintalapa, 
 Nueva Reforma, Huitiupán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar